До 1990 года в Турецкой Республике Северного Кипра использовались номера, схожие с номерами Республики Кипр в южной части острова (на жёлтом фоне черные символы: 2 буквы и 3 цифры).

В 1990 в Республике Кипр к прежним двум буквам добавилась ещё одна, но в ТРСК номера не изменились.

В 1997 в левую часть номера добавлен флаг Северного Кипра и изменен цвет фона (вместо желтого стал использоваться белый). Помимо этого внесены следующие изменения:
 цвет фона прокатных машин стал красного цвета, количество букв стало 3
 цвет фона автомобилей такси остался жёлтого цвета, количество букв стало 3 (номера стали схожи с номерами в Республике Кипр, действовавшими с 1990 по 2003 гг.)
 цвет номеров дипломатических транспортных средств зелёный
 военные номера представляют собой набор цифр

Варианты

Стиль и нумерация

Такси

Номера такси с префиксом Т, за которым следуют буквы и цифры.

Арендованные транспортные средства 

Автомобили для сдачи в аренду имеют номера с чёрными буквами на красном фоне: три буквы (первая Z) и три цифры.

Правительственный транспорт

Армия

Транспорт дипломатических представительств

Временные регистрационные номера

Транспорт президента 

Президентские автономера не имеют серийного номера, написана просто аббревиатура KKTCB ()

См. также

Индекс автомобильных номеров Кипра

Турецкая Республика Северного Кипра
Турецкая Республика Северного Кипра